Игна́тий Игна́тьевич Дёмин (1810—1887) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств, надворный советник.

Биография
Художественное образование получил в Императорской Академии художеств, ближайшим его наставником в архитектуре был А. П. Брюллов. Окончил Академию художеств со званием свободного художника (1838) за «проект церкви в уездном городе на 500 человек».

Служил архитектором при Петербургской гранильной и Красносельской бумажной фабриках, при дирекции училищ Петербургской губернии, Петербургского учебного округа (с 1848), Санкт-Петербургского университета (с 1849) и при некоторых учреждениях Министерства финансов.

Присуждено звание академика Академии художеств (1862) на основании представленных чертежей, проектированных или возведенных им построек.

Среди работ: Дом В. О. Рациборского (Петербург, Казанская ул., 16 — Грибоедова наб.к., 39 — изменение фасада; 1847), храм святых аппостолов Петра и Павла при Императорском Санкт-Петербургском университете (основательный ремонт; 1875).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга